Anthony Allen (1986) – rugbista a 15 inglese
 Anthony Allen (1988) – giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate 
 Tony Allen